Broteasz () több görög mitológiai alak neve

 Broteasz, Tantalosz fia;
 Broteasz, Perszeusz egyik társa;
 Broteasz, a lapithák egyike;